Ка́дуйский райо́н — административно-территориальная единица (район) в Вологодской области России. В рамках организации местного самоуправления в границах района существует муниципальное образование Кадуйский муниципальный округ (с 2004 до 2022 гг. — муниципальный район).

Административный центр — посёлок городского типа Кадуй, расположен в 178 км от Вологды и в 56 км от Череповца.

География 
Район расположен в юго-западной части Вологодской области. Площадь его территории — 3,26 тыс. км², что составляет 2,2 % от всей территории области (22-й район по размеру территории в области).

Граничит:
 на западе с Бабаевским районом;
 на севере с Белозерским районом;
 на юго-востоке и востоке с Череповецким районом;
 на юго-западе с Устюженским районом.

Кадуйский район с северо-запада на юго-восток пересекает река Суда. Все остальные реки района относятся к её бассейну, крупнейшие из них — Андога, Колпь, Шулма, Ворон.

История 
C XII века территория, на которой расположен современный район, принадлежала белозерским князьям, затем вошла в состав Московского государства. С 1727 года в составе Белозерского и Череповецкого уездов Новгородской губернии.

По ходатайству северных уездов Новгородской губернии Демократический съезд Советов 10-13 мая 1918 года из Тихвинского, Устюженского, Череповецкого, Кирилловского и Белозерского уездов была образована Череповецкая губерния, которая в 1927 году была упразднена и вошла в Ленинградскую область. 

По постановлению Президиума ВЦИК 1 августа 1927 года в составе Череповецкого округа Ленинградской области из частей бывшей территории уездов был образован Кадуйский район. Позже в 1927—1928 гг. в районе был создан райком ВКП(б). 23 июля 1930 года ЦИК и СНК СССР в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) издали постановление «О ликвидации округов» и Череповецкий округ был упразднён и район стал непосредственно входить в Ленинградскую область. 

С постановлением ВЦИК от 20 сентября 1931 года к Кадуйскому району была присоединена территория упразднённого Абакановского района. 

В связи с разделением в сентябре 1937 года Северной области на Вологодскую и Архангельскую, район был передан из Ленинградской в состав вновь образованной Вологодской области. 

В 1947 году райцентр — посёлок Кадуй — был преобразован в посёлок городского типа. 

С 13 декабря 1962 по 12 января 1965 года, во время неудавшейся всесоюзной реформы по делению на сельские и промышленные районы и парторганизации, в соответствии с решениями ноябрьского (1962 года) пленума ЦК КПСС «О перестройке партийного руководства народным хозяйством», район в числе многих в СССР был временно упразднён: был образован Бабаевский сельский район, территория которого включала территорию прежних Бабаевского и Кадуйского административных районов. В декабре 1962 года было создано Бабаевское колхозно-совхозное управление и партком этого управления взамен прежних Бабаевского и Кадуйского райкомов КПСС. Пленум ЦК КПСС, состоявшийся 16 ноября 1964 года, восстановил прежний принцип партийного руководства народным хозяйством, после чего Указом Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 года Бабаевский и Кадуйский административные районы были восстановлены. Тогда же был восстановлен Кадуйский райком КПСС.

Население 

 Урбанизация
Городское население (рабочие посёлки Кадуй и Хохлово) составляет   % населения района.

Территориальное устройство 

Административно-территориальные единицы
Кадуйский район в рамках административно-территориального устройства, включает 2 посёлка городского типа (рабочих посёлка Кадуй и Хохлово) и 7 сельсоветов:

 Муниципальные образования

В рамках организации местного самоуправления в границах района функционирует Кадуйский муниципальный округ (с 2004 до 2022 года — муниципальный район).

Изначально в составе новообразованного муниципального района в декабре 2004 года были созданы 2 городских и 7 сельских поселений. В апреле 2009 года было упразднено сельское поселение Великосельское (включено в Никольское). В марте-апреле 2015 года были упразднены сельские поселения: Андроновское и Бойловское (включены в Никольское), Барановское, Мазское и Рукавицкое (объединены в сельское поселение Семизерье с административным центром в деревне Малая Рукавицкая).

С 2015 до 2022 года муниципальный район делился на 4 муниципальных образования нижнего уровня, в том числе 2 городских и 2 сельских поселения.

1 июня 2022 года муниципальный район и все входившие в его состав городские и сельские поселения были упразднены и объединены в Кадуйский муниципальный округ.

Населённые пункты 
В Кадуйском районе (муниципальном округе)  202 населённых пункта, в том числе 2 городских (рабочих посёлка как пгт) и 200 сельских.

Постановлением правительства области от 15 октября 2012 года в районе образован новый населённый пункт — деревня Демидово, в 2014 году название деревни утверждено Правительством Российской Федерации. Деревня вошла в состав сельского поселения Никольское.

Экономика

Промышленные предприятия 
 Череповецкая ГРЭС — электростанция мощностью 1050 МВт (филиал ПАО ОГК-2).
 филиал ОАО «Вологдаоблгаз» — газоснабжение
 ОАО «ТЭР-Череповец» — обеспечивает работоспособность Череповецкой ГРЭС
 ООО «Картель» — производство гофрированного картона и стандартной упаковочной тары из гофрированного картона(деятельность предприятия прекращена в связи с ликвидацией)
 ООО «Завод металлоконструкций» — изготовление строительных и технологических металлоконструкций
 Рыбоводческий завод ОАО «Рыботоварная фирма «Диана» — производство чёрной икры, выращивание различных пород рыб и рыбопосадочного материала (используется термальная вода Череповецкой ГРЭС), в том числе и для зарыбления естественных водоёмов Вологодской области
 Кадуйский филиал областного потребительского общества
 ООО «Уломский хлеб»
 ОАО "Кадуйский винодельческий завод"

Сельское хозяйство 
 СПК колхоз «Андога»
 ООО «Надежда»
 ООО « Нива»
 ООО «Андроново»

Лесопользование, лесозаготовка и деревообработка 
 ОАО «Севертара» — производство фанеры
 ООО «Сивец» — заготовка и переработка древесины.
 ООО «Ленчстройсервис»
 ООО «Лесное»
 ООО «Леспром»

Транспорт 
Через район проходит федеральная автодорога —  (Вологда — Новая Ладога)

Пассажирские перевозки внутри района производится в основном автотранспортом муниципального предприятия «Пассажирские автоперевозки»

Железнодорожные станции Кадуй, Комариха, Уйта Октябрьской железной дороги (линия Санкт-Петербург — Вологда).

Известные люди 
В районе родились
 Белов, Григорий Акинфович (1895—1965) — актёр театра и кино, народный артист СССР (1956)
 Белов, Иван Панфилович (1893—1938) — советский военный деятель, командарм 1-го ранга, командующий войсками Московского военного округа
 Лебедев, Василий Петрович (1914—1988) — Герой Советского Союза (1945)

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт администрации Кадуйского муниципального района
 Информация на портале правительства Вологодской области
 Кадуй и Кадуйский район в проекте ЗЕМЛИ
 Сообщество в Livejournal